

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 726 (5 год Аристодема) — битва спартанцев с мессенцами.
 726 (или 720) — начало правления фараона XXIV династии Бокхориса, сына Тефнехта I.
 Завоевание ассирийцами государств Сам’аль и Куэ.
 26 июня — полное солнечное затмение. Наблюдалось в экваториальной части Южной Америки.
 20 декабря — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось в Северной Америке у современной канадо-американской границы.

См. также

Примечания